Иван Вуич:
 Вуич, Иван Афанасьевич (1785—1821) — полковник, герой войн против Наполеона.
 Вуич, Иван Васильевич (1813—1884) — генерал-майор, профессор Николаевской академии Генерального штаба.